UK Championship 2009 (Pukka Pies UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan den 5 och 13 december 2009.

Resultat

Final

Huvudturnering

Kval

Kvalet spelades mellan den 23 och 30 november 2009. I kvalet spelade de 80 spelare på Main Touren som inte var direktkvalificerade till huvudtureringen.

Källor

Externa länkar
World Snooker
Global Snooker

Snookersäsongen 2009/2010
2009
2009 i Storbritannien